Gudbjerg (plaats), een plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken, gemeente Svendborg
 Gudbjerg (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Svendborg